Miejscowości w USA:

 Mount Ida – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Montgomery
 Mount Ida – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant

Gminy w USA:

 Mount Ida (ang. Mount Ida Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant